Passiflora gleasonii je biljna vrsta iz porodice Passifloraceae.

Izvor
Killip, E.P., 1924. J. Wash. Acad. Sci. 14: 112.
Tropicos Botanički vrt Missouri. 11. siječnja 2011.

Passiflora